Maksim Valerievitch Chalounov (en russe : , Maksim Valer’evič Šalunov, et en anglais : ), né le  à Tcheliabinsk en Russie, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il est sélectionné en , en  par son club formateur au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 afin de le protéger et conserver ses droits. Le , il joue son premier match dans la KHL face au Iougra Khanty-Mansiïsk. Il est sélectionné au quatrième tour en cent neuvième position par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune. Il prend part à la Super Série Subway 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Belye Medvedi || MHL || 3|| 2|| 3|| 5|| 12|| 4|| 6|| 1|| 7|| 4
|-
| 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Belye Medvedi || MHL || 39|| 22|| 14|| 36|| 42|| 5|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
| 2011-2012 || Belye Medvedi || MHL || 48|| 30|| 30|| 60|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Belye Medvedi || MHL || 7|| 3|| 7|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 19|| 2|| 7|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || IceHogs de Rockford || LAH || 20 || 0 || 4 || 4 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Walleye de Toledo || ECHL || 43 || 18 || 16 || 34 || 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Sibir Novossibirsk || KHL || 33|| 1|| 3|| 4|| 8|| 16|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 2015-2016|| Sibir Novossibirsk || KHL || 59|| 18|| 12|| 30|| 32|| 10|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2016-2017|| Sibir Novossibirsk || KHL || 49 || 19 || 18 || 37 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 46 || 20 || 20 || 40 || 24 || 17 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 55|| 14|| 11|| 25|| 34|| 20|| 3|| 7|| 10|| 10
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL || 54 || 14|| 11|| 25|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 52 || 18|| 17|| 35|| 26|| 22|| 12|| 6|| 18|| 37
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 32|| 8|| 7|| 15|| 10|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2022-2023 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2010 || align=left| Russie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 7|| 3|| 1|| 4|| 31|| +3||align="left"| place
|-
| 2011 || align=left| Russie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| -3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align=left| Russie U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||3 ||3 ||6 ||4 ||+6 || align=left| place
|-
| 2021 || align="left"|  ROC (Comité olympique russe)  || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| +3||align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Traktor Tcheliabinsk
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl